Balduí II d'Hainaut (nascut al voltant de 1056, mort a Àsia Menor en 1098 prop de Nicea) va ser comte d'Hainaut i Valenciennes (1071-1098) i senyor de Beaumont (Hainaut) a la mort de la seva mare Riquilda d'Hainaut. Ell era el fill de Balduí VI, comte de Flandes, i Riquilda, comtessa d'Hainaut.

Encara era un adolescent a la mort del seu pare i la seva mare va exercir la regència de Flandes i Hainaut en nom del seu germà gran Arnold III. Però les ambicions de la mare i el seu govern tirànic va ocasionar un any després d'una rebel·lió que va degenerar en una guerra civil. Arnold va morir en una batalla prop de Cassel i Robert el Frisó, l'oncle de Balduí i Arnold, es va convertir en comte de Flandes. Balduí va succeir al seu germà difunt com a comte d'Hainaut i pretendent de Flandes. Riquilda va rebre ajuda del bisbe de Lieja, del qual s'havia reconegut feudatària per l'Hainaut, però va ser derrotada una vegada més a Broqueroie. Balduí va haver de renunciar a Flandes el 1085 però fou reconegut com a comte d'Hainaut.

En 1095, quan la crida del Papa Urbà II al concili de Clermont, va agafar la creu i va marxar a la Primera Croada després d'assistir al Torneig d'Anchin amb Manassès, bisbe de Cambrai, Radbod, bisbe de Noyon, Lambert, bisbe d'Arràs, els abats de Hasnon, Crespin i Anchin, i altres 300 cavallers.

L'antagonisme amb el comte de Flandes, va fer que marxés amb l'exèrcit de Godofreu de Bouillon, en lloc del de Robert II de Flandes (fill i successor de Robert el Frisó). Després de la captura d'Antioquia, va ser enviat en ambaixada a Constantinoble junt amb Hug I, comte de Vermandois. Fou sorprès, atacat i assassinat en una emboscada dels turcmans prop de Nicea.

Ascendència

Matrimoni i fills 
Es va casar el 1084 amb Ida de Lovaina († 1139), filla d'Enric II, comte de Lovaina i Brussel·les i d'Adela de Betuwe. Van tenir :
 Balduí III (1088 - † 1120), comte d'Hainaut
 Lluís, vivia el 1096
 Simó, canonge a Lieja
 Enric († després de 1096)
 Guillem († després 1117)
 Arnold († després 1117)
 Ida, casada amb Guiu senyor de Chièvres; i després, vers 1100, amb Tomàs de Marle (vers 1073 - † vers 1130/1131)
 Riquilda, casada vers 1115 (separats el 1118) amb Amauri III de Montfort († 1136), comte d'Évreux
 Alix, casada amb Nicolau II de Rumigny († 1153 o una mica més tard)

Bibliografia 

 Biografia nacional de Bèlgica

Referències 
 J-J. de Smet, «Baudouin II», Académie royale de Belgique, Biographie nationale, vol. 1 [détail des éditions], p. 807-808
  Alan V. Murray, The crusader Kingdom of Jérusalem: A Dynastic History, 1099-1125, Oxford, Prosopographica et genealogica, 2000
 Medieval Lands
 Paul André Roger, Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l'Artois - Volum 1, pàg. 265 - 1842

Comtes d'Hainaut
Comtes de Flandes
Morts a Turquia
Participants cristians en la Primera Croada